Setge de La Rochelle (1224), ordenat per Lluís VIII de França contra tropes d'Enric III d'Anglaterra;
 Setge de La Rochelle (1372), per forces navals i terrestres franco-castellanes contra angleses, durant la Guerra dels Cent Anys;
 Batalla de La Rochelle (1372), entre una flota castellana i una altra anglesa, primera fase del setge anterior;
 Batalla de La Rochelle (1419), entre una flota castellana i una altra anglo-hanseàtica;
 Setge de La Rochelle (1573), efectuat pel duc d'Anjou (futur Enric III de França) contra els hugonots;
 Setge de La Rochelle (1627-1628), per les forces reals de Lluís XIII de França contra els hugonots.